Nicolaescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Constantin Nicolaescu
 Constantin S. Nicolaescu-Plopșor
 Gabriela Nicolaescu
 Ioan Nicolaescu
 Leonida Nicolae Nicolaescu
 Nicodim Nicolaescu
 Sergiu Nicolaescu
 Stoica Nicolaescu

Nicolăescu 
 Eugen Nicolăescu

Vezi și 
 Nicolae (nume)

Nume de familie românești